Островка — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Островка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.

Россия 
 Островка — село в Ижморском районе Кемеровской области.
 Островка — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Островка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Островка — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Островка — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Островка — исчезнувшее село в Сакском районе.

Украина 
 Островка — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Островка — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Островка — село в Савранском районе Одесской области.

Реки 
 Островка — река в Тамбовской, Рязанской и Пензенской областях России, приток Тяновки.
 Островка — река во Львовской области Украины, приток Стыра.